Амброджо Контарини, также (в России) Амвросий Контарини (, 1429—1499) — знатный венецианец.

В 1474 году был послан Венецианской республикой (через Польшу, Киев и Грузию) в Персию для вооружения Персии, России и Польши против возрастающего могущества турок. В 1475 году в Тебризе, при дворе правителя государства Ак-Коюнлу Узун-Гасана, он оказался в одно время с Лудовико да Болонья, выполнявшим аналогичное поручение Папы Римского Сикста IV. 

На обратном пути из Персии Контарини в Астрахани был пленён татарами, но выкупился благодаря займу от русских купцов. Затем он находился в Москве четыре месяца (до 21 января 1477 года), был благосклонно принят великим князем Иваном III и его женой Софьей Палеолог, а также встречался с архитектором Аристотелем Фьораванти — строителем Успенского собора в Кремле.

В 1477 году Контарини вернулся в Венецию и подготовил весьма интересное описание своего путешествия: «Viaggio de misier Ambrogio С., ambassador al gran-signore Ussum-Cassan, re di Persia» (Венец., 1487), переведённое на многие языки; русский перевод в «Библиотеке иностранных писателей о России XV—XVI в.», изд. В. Семеновым и М. Калистратовым (т. I, СПб., 1836). В нём приводится одно из первых описаний русской столицы, характеризуются быт и нравы москвичей.

Интересные факты 
У Амброджо Контарини при рассказе о пире у грузинского царя Баграта, на котором был Контарини, встречается слово «sdraviza» — здравица. По предположению А. С. Щекина, данное слово было услышано Контарини от русского посла Марка, который также был на пиру. В том же 1487 году в такой же форме термин «sdraviza» фигурирует в итальянском повествовании о правителе герцеговинского края Влатко Косача.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 Кудрявцев О. Ф. Контарини Амброджо // Культура Возрождения: Энциклопедия / Отв. ред. Н. В. Ревякина. — : РОССПЭН, 2007. — Т. 1. — С. 818.
 Петров А. Е., Трепавлов В. В. Контарини Амброджо // Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 года. Энциклопедия / Глав. ред. В. Л. Янин. — : Большая Российская Энциклопедия, 2000. — Т. 3. — С. 32—33.

Дипломаты по алфавиту
Дипломаты Венецианской республики
Дипломаты XV века
Путешественники по алфавиту
Путешественники Венецианской республики
Путешественники XV века
Путешественники в Россию
Путешественники в Персию